Лејтон Хјуит је био бранилац титуле, али није успео да се квалификује. 

Роџер Федерер је освојио турнир, победивши Андреа Агасија у финалу са 6:3, 6:0, 6:4. Агаси је са 33 године постао најстарији полуфиналиста још од Артура Еша 1978. а пропустио је прилику да постане најстарији победник завршног турнира.

Енди Родик је обезбедио прво место на АТП листи на крају године, након пораза Хуана Карлоса Ферера од Агасија у плавој групи.

Енди Родик, Гиљермо Корија, Рајнер Шитлер и Давид Налбандијан су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Плава група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2003.